Гранха Сан Иполито има више значења:

 Гранха Сан Иполито, Дон Еуфемио (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Иполито, Хосе Рамирез (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику